Die Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1982/83 war die fünfte Oberligaspielzeit.

Der SSV Ulm 1846 verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der sie als Erster in der Südgruppe den Aufstieg sicherte. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm der Offenburger FV teil, in der die Mannschaft im Halbfinale gegen die Zweitvertretung vom FC Bayern München verlor.

In die untergeordneten Ligen stiegen der FV Ravensburg, der SSV Reutlingen 05 sowie die erst im Vorjahr aus der Verbandsliga aufgestiegenen SV 98 Schwetzingen und TSV Ofterdingen ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die Amateure vom Karlsruher SC aus der Verbandsliga Baden, der FC 08 Villingen aus der Verbandsliga Südbaden sowie der VfR Aalen aus der Verbandsliga Württemberg, als jeweiliger Staffelmeister direkt auf. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich noch der FV 09 Weinheim aus der Verbandsliga Baden.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 

Als Meister der Oberliga Baden-Württemberg traf der SSV Ulm 1846 in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga auf den 1. FC Saarbrücken, VfR Bürstadt und der SpVgg Unterhaching. Nach zwei Siegen und vier Unentschieden, belegten die Ulmer mit 4:2 Toren und 8:4 Punkten den ersten Platz in ihrer Gruppe und stiegen in die 2. Bundesliga auf.

Spiele 
Gruppe Süd

|}

Abschlusstabelle 

|}

Baden-Württemberg-Meister

Literatur 

1983
Fußballsaison 1982/83